Ра́дужная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Радужная улица — улица в Минске.

Россия 
 Радужная улица — улица в Екатеринбурге.
 Радужная улица — улица в Курске.
 Радужная улица — улица в Липецке (Матырский)
 Радужная улица — улица в Москве.
 Радужная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Радужная улица — улица в Днепре.
 Радужная улица — улица в Донецке.
 Радужная улица — улица в Запорожье.
 Радужная улица — улица в Киеве.
 Радужная улица — улица в Николаеве.
 Радужная улица — улица в Одессе.
 Радужная улица — улица в Ялте.